«Кливленд Браунс» () — профессиональный футбольный клуб, выступающий в Северном дивизионе Американской футбольной конференции Национальной футбольной лиги. Клуб был основан в 1946 году и носит имя первого тренера . С 1946 по 1949 год команда выступала во  и все четыре года выигрывала чемпионский титул. В 1950 году «Кливленд Браунс» присоединились к Национальной футбольной лиге. 1950-е годы считаются лучшими в истории команды, когда она трижды побеждала в чемпионате (в 1950, 1954 и 1955 годах); четвёртый (последний на сегодняшний день) титул чемпиона был завоёван ею в 1964 году.

С момента основания клуб провёл семьдесят два сезона. В 1995 году его владелец  принял решение  команду из Кливленда, штат Огайо, в Балтимор, штат Мэриленд. По соглашению между лигой и городом Кливленд, для города были сохранены название, история и цвета клуба, а команда Моделла стала выступать в качестве нового клуба лиги Балтимор Рэйвенс, первым сезоном для которого стал 1996 год. «Кливленд Браунс» возобновили выступления только в сезоне 1999 года, когда была достроена их новая домашняя арена . До этого, на протяжении пятидесяти лет домашней ареной клуба был .

В 2017 году «Браунс» стали второй командой в истории НФЛ, в сухую проигравшей сезон (16 поражений из 16). За всё время выступлений клуб трижды занимал последнее 16 место в конференции.

Статистика по сезонам 
Цветовые обозначения

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 

Кливленд Браунс